Jack and Jill puede referirse a:
 Jack and Jill (Canción de Radio) Éxito musical de 1978.
 Jack and Jill vs. the World Película romántica del 2008.
 Jack and Jill Canción infantil inglesa.
 Jack and Jill Película de comedia del 2011.